Földrajz
 Lenoir (Észak-Karolina)
 Lenoir megye
 Lenoir City
egyéb
 USS Lenoir (AKA-74)
 Lenoir-ciklus